Regió de Puno, antic departament i actual regió del Perú
 Província de Puno
 Puno (Itàlia)
 San Carlos de Puno ciutat del sud-est del Perú, capital del Departament de Puno